Black Belt ("cintura nera" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Black Belt – videogioco picchiaduro a scorrimento laterale, prodotto e distribuito da SEGA
 Black Belt – rivista statunitense che tratta di arti marziali e sport da combattimento
 Black Belt – regione dell'Alabama